18-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 5-6 мая 1990 года в Афинах (Греция). В нём приняли участие 65 гимнасток из 26 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1990
Международные спортивные соревнования в Афинах
Май 1990 года
Спорт в Греции в 1990 году
Гимнастика
Чемпионаты Европы в Греции
Международные соревнования по гимнастике в Греции